Mewat (regio),  een historische regio verspreid over de huidige Indiase staten Haryana en Rajasthan
 Nuh (district), tot 2016 Mewat genaamd, een district in de Indiase staat Haryana